Хорвендил (другие варианты имени — Хорвендел, Орвендел, Орвендил, Аурвендил, Арвандил, Харвандил, Харвендел, Хорвендилис, Аурвандиль) — персонаж легенды о Гамлете, король ютов, муж Геруды и отец Амледа, фигурирующий в «Деяниях данов» Саксона Грамматика. Был убит своим братом Фенго, впоследствии за него отомстил сын. Хорвендил стал прототипом шекспировского персонажа призрака отца Гамлета. Жорж Дюмезиль предположил, что этот персонаж связан с тем же архетипом, что и Аурвандил.

В фильме «Варяг» Хорвендила сыграл Итан Хоук.

Примечания 

Литературные персонажи